Imre Kovács peut désigner :
 Imre Kovács (1921-1996), footballeur hongrois ;
 Imre Kovács (1926-2003), résistant hongrois.

Voir aussi